Ganlu bezeichnet:

 Ganlu (Gongqingcheng) (甘露镇), Großgemeinde der Stadt Gongqingcheng in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Ganlu (Zizhong) (甘露镇), Großgemeinde im Kreis Zizhong in der chinesischen Provinz Sichuan